Deliverance:

 Deliverance — альбом Godkiller.
 Deliverance — альбом Heart of a Coward.
 Deliverance — альбом Opeth.
 Deliverance — альбом Space.